Abdullah Keseroğlu (Hatay, 1988. február 7. –) török születésű német labdarúgó, a Sportfreunde Siegen középpályása.

További információk 
Abdullah Keseroğlu adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1988-ban született személyek
Élő személyek
Török származású németek
Német labdarúgók
Török labdarúgók
A Bayer 04 Leverkusen II labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A VfL Osnabrück labdarúgói
Az FC 08 Homburg labdarúgói
A Sportfreunde Siegen labdarúgói
Labdarúgó-középpályások